Schenderlein ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Schenderlein (* 1981), deutsche Politologin und Politikerin
 Jonas Schenderlein (* 1996), deutscher Footballspieler
 Peter Schenderlein, deutscher Musiker, Keyboarder der Band Rumpelstil
 Thomas Schenderlein (* 1963), deutscher Radsportler